Alfred Schulze ist der Name folgender Personen:

* Alfred Schulze (Philologe) (1861–1949), deutscher Romanist und Bibliothekar 
 Alfred Schulze (Jurist) (1878–1929), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Alfred Schulze (Architekt) (1886–1967), deutscher Architekt
 Alfred Schulze (Admiral) (1892–1972), deutscher Konteradmiral
 Alfred Schulze (Politiker) (1904–1934), deutscher Politiker (KPD), MdL Mecklenburg-Schwerin
 Alfred Schulze-Hinrichs (1899–1972), deutscher Marineoffizier und Autor
 Alfred Otto Wolfgang Schulze (1913–1951), deutsch-französischer Fotograf, Maler und Grafiker, siehe Wols

Siehe auch:
 Alfred Schulz
 Alfred Schultz (1840–1904), deutscher Verwaltungsjurist